Strodthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Strodthoff (1900–1980), deutscher Politiker (FDP, NLA, DU) 
 Jochen Strodthoff (* 1967), deutscher Drehbuchautor, Dramaturg, Hörbuchregisseur, Film- und Theaterschauspieler
 Werner Strodthoff (* 1942), deutscher Publizist